Аки́мовский райо́н () — упразднённая административная единица Запорожской области Украины.

Административный центр — посёлок городского типа Акимовка.

История 

17 июля 2020 года в результате административно-территориальной реформы район вошёл в состав Мелитопольского района.

Географическое положение 
Акимовский район расположен в южной части Запорожской области. Территория района составляет 1,85 тыс. км², что составляет 7 % от общей территории области.

Район граничит с Мелитопольским и Веселовским районами Запорожской области, Геническим и Ивановским районами Херсонской области, на востоке и юго-востоке омывается Молочным и Утлюкским лиманами, на юге — Азовским морем.

Побережье моря и лиманов является местом скопления перелётных птиц перед отлётом в более тёплые края, но значительное количество их в последние годы остается на побережье на зимовку. В прибрежных водах моря и лиманов водятся ценные виды рыб (осётр, белуга, севрюга). В районе есть Богатырское лесничество, общая площадь которого составляет 1,5 тыс. га. Здесь представлены различные виды растительного и животного мира, многие которых занесены в Красную книгу.

В районе на побережье Азовского моря которого расположены более 200 баз отдыха и других оздоровительных заведений, а дно лиманов покрыто толстым слоем лечебных грязей, которые используются лечебно-оздоровительными учреждениями. Неподалёку от сёл Шелюги и Богатырь находятся источники лечебной воды.

По территории района протекают реки
Большой Утлюк (Великий Утлюк),
Малый Утлюк,
Тащенак,
Атманай,
Канал Р-9.

Население 
По данным переписи 2001 года, численность населения составляла 38 071 человек, на 1 января 2013 года - 34 456 человек.

Административное устройство 
Район включает в себя:

Местные советы

Населённые пункты

Ликвидированные населённые пункты

Представительные органы власти 

В районе работают 1 депутат областного совета, 42 — районного, 251 — поселковых и сельских советов.

Экономика

Аграрный сектор 
Специализация района — растениеводство и животноводство. Сельскохозяйственные угодья составляют 138,9 тыс.га, или 74,8 % от общей площади района. На территории района зарегистрировано 187 сельскохозяйственных предприятий различной формы собственности.

Промышленность 
В промышленности основной отраслью является переработка сельскохозяйственной продукции. Действует 4 промышленных предприятия и 5 строительных организаций.

Культура, здравоохранение, физкультура и спорт 
Есть 27 школ, в которых учится 4232 учеников, центральная районная больница, участковая больница, 9 врачебных амбулаторий, 23 фельдшерско-акушерских и фельдшерских пунктов, 2 медпункта, 26 домов культуры и сельских клубов, 22 библиотеки, 3 музыкальные школы и 3 филиала. Парковое хозяйство, районный историко-краеведческий музей, 7 сельских музеев боевой славы и трудовой славы. Охраняется 102 памятника истории, культуры, архитектуры и археологии.

Транспорт 
Район пересекают две автомобильные дороги государственного значения Харьков — Симферополь и Мариуполь — Одесса, а также железнодорожная дорога со станцией Акимовка.

Образование 
В районе работают 23 школы и 1 гимназия. В них обучается около 3400 учеников.

Ссылки 
 
 Акимовский район — органы власти, экономика, предприятия, сельские советы

Примечания